Полярный медведь — семь памятных монет, выпущенных Банком России в 1997 году, серии «Сохраним наш мир». Все монеты сделаны из драгоценных металлов.

Полярный медведь (Ursus maritimus) — хищное млекопитающее, типичный представитель арктической фауны. Распространён на побережье Северного Ледовитого океана и во льдах Арктики. Длина тела достигает трёх метров, вес более 700 кг. Область распространения в России — Земля Франца-Иосифа и остров Врангеля. Хорошо плавает и ныряет, основной пищей являются тюлени. Полярный медведь находится под угрозой уничтожения, охраняется. На острове Врангеля в 1976 году создан заповедник. В России охота на белых медведей полностью запрещена.

О монетах

Серебро

3 рубля

25 рублей

100 рублей

Золото

50 рублей

100 рублей

200 рублей

10 000 рублей

Литература 
 

Памятные монеты России